Johanniterschule steht für
Johanniterschule (Glatz)
Johanniterschule (Rottweil)